Ulysse Trélat ist der Name folgender Personen:

* Ulysse Trélat (1795–1879), französischer Arzt und Politiker
 Ulysse Trélat (1828–1890), französischer Chirurg